Rampur ist der Name mehrerer geografischer Orte, darunter:

 Rampur (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat im Norden Indiens
 Rampur (Nepal), eine Stadt in Nepal
 Rampur (Uttar Pradesh), eine Stadt in Uttar Pradesh
 Rampur (Distrikt), ein Distrikt in Uttar Pradesh
 Rampur (Haryana), eine Stadt in Haryana
 Rampur (Punjab), eine Stadt in Punjab (Pakistan)